Пётр Веретенников:
 Веретенников, Пётр Иванович (в монашестве Макарий; род. 1951) — архимандрит и историк
 Веретенников, Пётр Митрофанович (1919—1943) — участник Великой Отечественной войны, командир батальона, старший лейтенант, Герой Советского Союза.